Notzen ist der Ortsname von

 Notzen (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Notzen (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Notzen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern